A lo largo del tiempo existieron una sucesión de servicios de policías secretas soviéticas. La primera policía secreta después de la Revolución de Octubre, fue creada por decreto de Lenin el 20 de diciembre de 1917, a la que se la llamó 'Checa' (ЧК). A sus agentes se les llamaba 'chequistas', un nombre que todavía suele aplicarse informalmente a las personas adscritas al actual Servicio Federal de Seguridad, sucesor del KGB en Rusia después de la disolución de la Unión Soviética.

Para la mayoría de los servicios policiales secretos, enumerados cronológicamente, que se fueron reorganizando, las operaciones de policía secreta fueron solo una parte de sus funciones, al mezclarse en función de las necesidades de la jerarquía soviética. Por ejemplo, el más conocido KGB, fue tanto policía secreta como servicio de inteligencia.

Historia de los órganos de seguridad estatal soviéticos

Cronología 
 Checa (abreviatura de Vecheka, en sí mismo, acrónimo de 'Comité Extraordinario Panruso para Combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje' de la RSFS de Rusia)
 Félix Dzerzhinski (20 de diciembre de 1917-7 de julio de 1918)
 Jēkabs Peterss (7 de julio de 1918-22 de agosto de 1918)
 Félix Dzerzhinski (22 de agosto de 1918-6 de febrero de 1922)

El 6 de febrero de 1922, la Checa se transformó en el GPU, un departamento del NKVD del RSFS de Rusia.

 NKVD - 'Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos'
 GPU - 'Directorio Político del Estado'
 Félix Dzerzhinski (6 de febrero de 1922-15 de noviembre de 1923)

El 15 de noviembre de 1923: el GPU se separa del NKVD y se convierte en el OGPU de Toda la Unión bajo el control directo del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS.

 OGPU - 'Directorio Político Unificado del Estado' o 'Junta Política Estatal de Toda la Unión'
 Félix Dzerzhinski (15 de noviembre de 1923-20 de julio de 1926)
 Viacheslav Menzhinski (30 de julio de 1926-10 de mayo de 1934)

El 10 de julio de 1934: el NKVD de la RSFS de Rusia deja de existir y se transforma en el NKVD de Toda la Unión de la URSS. El OGPU se convierte en el GUGB ('Directorio Principal de Seguridad del Estado') del NKVD de Toda la Unión.

 NKVD - 'Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos'
 GUGB - 'Directorio Principal de Seguridad del Estado'
 Guénrij Yagoda (10 de julio de 1934-26 de septiembre de 1936)
 Nikolái Yezhov (26 de septiembre de 1936-25 de noviembre de 1938)
 Lavrenti Beria (noviembre de 1938-3 de febrero de 1941)

El 3 de febrero de 1941, el GUGB del NKVD se separó brevemente en el NKGB, luego volvió a fusionarse y más tarde, el 14 de abril de 1943, se separó de nuevo.

 NKGB - 'Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado'
 Vsévolod Merkúlov (3 de febrero de 1941 - 20 de julio de 1941) (NKGB se acogió de nuevo en el NKVD)

 NKVD - 'Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos'
 GUGB - 'Directorio Principal de Seguridad del Estado'
 Lavrenti Beria (20 de julio de 1941-14 de abril de 1943)

 NKGB - 'Comisariado del Pueblo para la Seguridad del Estado'
 Vsévolod Merkúlov (14 de abril de 1943-18 de marzo de 1946) (NKGB se volvió a separar del NKVD)

El 18 de marzo de 1946, todos los Comisariados del Pueblo pasaron a llamarse Ministerios.

 MGB - 'Ministerio de Seguridad del Estado'
 Víktor Abakúmov (18 de marzo de 1946-14 de julio de 1951)
 Serguéi Ogoltsov (14 de julio de 1951 - 9 de agosto de 1951) (en funciones)
 Semión Ignátiev (9 de agosto de 1951-5 de marzo de 1953)

La policía secreta de Alemania oriental, la Stasi, tomó su nombre de esta iteración.

 KI - 'Comité de Información' (servicio de inteligencia exterior)
 Piotr Fedótov (MGB)
 Fiódor Kuznetsov (GRU)
 Yákov Málik (Ministro de Asuntos Exteriores)

El 30 de mayo de 1947, por decisión oficial, con el propósito expreso de 'mejorar la coordinación de los diferentes servicios de inteligencia y concentrar sus esfuerzos en direcciones importantes'. En el verano de 1948, el personal militar del KI fue reincorporado al ejército soviético para reconstituir el servicio militar extranjero de inteligencia (GRU). Las secciones del KI que se ocupaban del nuevo Bloque del Este y los emigrados soviéticos fueron devueltas al MGB a finales de 1948. En 1951, el KI volvió al MGB.

El 5 de marzo de 1953, Lavrenti Beria fusionó MVD y MGB en el nuevo MVD.

 MVD - 'Ministerio de Asuntos Internos'
 Lavrenti Beria (5 de marzo de 1953-26 de junio de 1953)
 Serguéi Kruglov (junio de 1953-13 de marzo de 1954)

El 13 de marzo de 1954, la fuerza recientemente independiente se convirtió en el KGB, ya que Beria fue purgada y el MVD fue despojado nuevamente de las funciones de policía secreta. Después de cambios de nombre y algunos tumultos, KGB se mantuvo estable hasta 1991.

 KGB – 'Comité para la Seguridad del Estado'
 Iván Serov (13 de marzo de 1954 - 8 de diciembre de 1958)
 Aleksandr Shelepin (25 de diciembre de 1958-13 de noviembre de 1961)
 Vladímir Semichastny (13 de noviembre de 1961-18 de mayo de 1967)
 Yuri Andrópov (18 de mayo de 1967-26 de mayo de 1982)
 Vitali Fedorchuk (26 de mayo de 1982-17 de diciembre de 1982)
 Víktor Chébrikov (17 de diciembre de 1982 - 1 de octubre de 1988)
 Vladímir Kriuchkov (1 de octubre de 1988-28 de agosto de 1991)
 Leonid Shebarshín (22 de agosto de 1991-23 de agosto de 1991) (en funciones)
 Vadim Bakatin (29 de agosto de 1991-3 de diciembre de 1991)

En 1991, después de que el Comité Estatal de Emergencia no tuviera éxito en derrocar a Mijaíl Gorbachov y Borís Yeltsin asumiera el poder, el general Vadim Bakatin recibió instrucciones para disolver el KGB.

En la Rusia actual, las funciones del KGB son realizadas por el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), el Servicio Federal de Contrainteligencia, que luego se convirtió en el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) en 1995, y el Servicio Federal de Protección (FSO). Así mismo sigue funcionando el Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GRU).

Enlaces externos

Referencias 

 
Servicios de inteligencia de la Unión Soviética
Policías secretas soviéticas
Servicios de inteligencia desaparecidos
Historia de la Unión Soviética
Derechos humanos en la Unión Soviética
Servicios de aplicación de la ley en la Unión Soviética
Aplicación de la ley en la Unión Soviética
Aplicación de la ley en estados comunistas
Represión política en la Unión Soviética